Левченки — топоним

Украина 
 Левченки — село, Зеньковский район, Полтавская область.
 Левченки — село, Хорольский район, Полтавская область.
 Левченки — село, Роменский район, Сумская область.